Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal ve středu 11. března jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Obhájkyní titulu byla Tora Bergerová z Norska, která však po sezóně 2013/14 ukončila sportovní kariéru. Úřadující olympijskou vítězkou v této disciplíně ze sočských her byla běloruská závodnice Darja Domračevová, které se po 4 chybách na střelnici umístila na 16. místě.

Mistryní světa se stala ruská závodnice Jekatěrina Jurlovová, která jako jediná ze startovního pole střílela čistě a pro kterou to byly vůbec první stupně vítězů ze světového poháru. Stříbro získala Češka Gabriela Soukalová, pro kterou to byla po zlatu ze smíšené štafety druhá medaile z tohoto mistrovství. Bronz ukořistila domácí Kaisa Mäkäräinenová, které scházelo ke stříbrné medaili pouze 1,2 sekundy.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015